Maugiron ist der Familienname folgender Personen:

Aimar de Maugiron († 1564), von 1547/1554 bis 1564 Bischof von Glandèves
Louis de Maugiron (1560–1578), einer der Mignons des französischen Königs Heinrich III.